Jméno a příjmení František Šimůnek má více nositelů:

 František Šimůnek (letec) (1878–1966), průkopník českého letectví
 František Šimůnek (lyžař) (1910–?), československý lyžař